Erebia arsenjevi är en fjärilsart som beskrevs av Kurentzov 1950. Erebia arsenjevi ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
arsenjevi